Diszkusszió, fejtegetés, például talmudi diszkusszió
 Diszkusszió, diszkutálás a matematikában egy probléma megoldásának tüzetes, teljes körű vizsgálata abból a szempontból, hogy a megoldás során alkalmazott eljárás a probléma feltételei által megengedett lehetőségek közül valóban mindegyikre alkalmazható-e, nem lépnek-e fel elfajult esetek; ha pedig nem alkalmazható, akkor mely esetek számítanak a megoldás szempontjából kivételesnek; illetve hogy a megoldás egyértelmű-e
 Diszkusszió, tanácskozás, megbeszélés, eszmecsere
 Diszkusszió, beszélgetés, konverzáció
 Diszkusszió, vita, az érvek ütköztetése, célja a vitapartnerétől eltérő vélemény igazolása, a partner meggyőzése